Коляска — чотириколісний ресорний екіпаж з відкидним верхом.
 Коляска — бічний причіп мотоцикла, те ж саме, що й люлька.
 Дитяча коляска — візок для перевезення маленьких дітей.
 Інвалідна коляска — технічний колісний засіб пересування, призначений для людей з особливими потребами.

Прізвище 
 Коляска Іван Васильович (1915) — письменник, публіцист, перекладач.

Див. також 
 Колиска

Джерела